No Brasil, camelódromo é o nome utilizado para o recinto onde se concentram diversos vendedores ambulantes, em geral, importadores de mercadorias legais ou não, que atravessam as fronteiras do Paraguai. Um dos motivos para a criação dos camelódromos foi a retirada destes vendedores dos locais de grande movimentação de pedestres, como calçadas, praças e outros, como num projeto de reurbanização da cidade.

Um camelódromo possui estrutura fixa, e uma série de vantagens. Vários vendedores hoje aceitam pagamento via cartão de crédito ou débito, algo inimaginável até há pouco tempo. Os vendedores oferecem uma série de produtos, de eletrônicos a vestuário, alimentícios e outros. Os camelódromos são adotados em algumas cidades para acomodar esses vendedores mais populares.

Ver também 
 Bazar
 Camelô
 Centro comercial
 Feira
 Outlet

Centros comerciais
Cultura do Brasil